250-річчя з дня відкриття Російської Америки (Гавань трьох святителів) () — паладієва ювілейна монета СРСР вартістю 25 карбованців, випущена 22 квітня 1991 року.

Тематика 
Г. І. Шеліхов, цей російський Колумб, як його назвав згодом поет Г. Р. Державін, розуміючи економічне значення узбережжя і островів Північної Америки, які славилися своїми хутровими багатствами, вирішив приєднати їх до російським володінь. Для здійснення свого плану колонізації островів і узбережжя Північної Америки Шеліхов, спільно з І. Л. Голіковим і М. С. Голіковим, організовує компанію для експлуатації цих територій. Особливу увагу компанії залучав острів Кадьяк своїми хутровими багатствами. Наприкінці XVIII і на початку XIX століть (з 1784 по 1804 роки) цей острів стає головним центром російської колонізації Тихоокеанського узбережжя Північної Америки. Під час своєї другої експедиції, розпочатої в 1783 році на галіоті «Три Святителя», Шеліхов прожив два роки на цьому острові, найбільш великому з островів, прилеглих до узбережжя Аляски. На цьому острові Шеліхов заснував гавань, названу на честь його корабля, Гаванню Трьох Святителів, а також звів укріплення.

Історія 
У 1990—1991 роках було випущено серію монет «250-річчя з дня відкриття Російської Америки» з якістю пруф — 2 срібних монет номіналом у 3 карбованці, 4 паладієвих монет номіналом 25 карбованців, а також 2 монети номіналом 150 карбованців у платині. Монети було присвячено 250-річчю з дня відкриття Російської Америки — володінь Російської імперії в Північній Америці, що включали Аляску, Алеутські острови, Олександрівський архіпелаг і поселення на тихоокеанському узбережжі сучасних США (Форт-Росс).

Монети карбувалися на Ленінградському монетному дворі (ЛМД).

Опис та характеристики монети

Аверс 
Зверху герб СРСР з 15 витками стрічки, під ним літери «СССР», нижче ліворуч і праворуч риса, під рискою зліва хімічне позначення «Pd» і проба «999» металу з якого зроблена монета, під ними чиста вага дорогоцінного металу «31,1», під рискою праворуч монограма монетного двору «ЛМД», нижче позначення номіналу монети цифра «25» і нижче слово «РУБЛЕЙ», знизу у канта рік випуску монети «1991».

Реверс 
Зверху уздовж канта монети слова «250 ЛЕТ ОТКРЫТИЯ РУССКОЙ АМЕРИКИ», знизу слова «ГАВАНЬ ТРЕХ СВЯТИТЕЛЕЙ 1784», в середині вітрильне судно на тлі горбистих берегів.

Гурт 
Рубчастий (300 рифлень).

Автори 
 Художник: А. В. Бакланов
 Скульптор: С. М. Іванов

Див. також 
 Пам'ятні та ювілейні монети СРСР
 Радянський карбованець
 Ювілейна монета

Джерела 
 http://www.fcoins.ru/catalog/catalogussrub/catalogussrub13939.asp 

Монети СРСР
Колишні валюти
Паладієві монети